Feustel bezeichnet:

 (191282) Feustel, einen Asteroiden, benannt nach dem US-amerikanischen Astronauten Andrew Jay Feustel 

Feustel ist der Familienname folgender Personen:

 August Feustel (1828–1896), deutscher Fabrikant und Abgeordneter
 Andrew Jay Feustel (* 1965), US-amerikanischer Astronaut
 Bernd Feustel (1954–2012), deutscher Schachmeister
 Franz Feustel (1860–1945), deutscher Journalist und Politiker (SPD, USPD)
 Friedrich Feustel (1824–1891), Bayreuther Bankier
 Günther Feustel (1924–2011), deutscher Schriftsteller
 Ingeborg Feustel (1926–1998), deutsche Schriftstellerin
 Jan-Michael Feustel (1951–2009), deutscher Mathematiker und Kunsthistoriker
 Jörg Feustel-Büechl (* 1940), deutscher Raumfahrtfunktionär
 Petra Feustel (1958–2010), deutsche Schachmeisterin, siehe Petra Feibert
 Robert Feustel (* 1979), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudolf Feustel (1925–2018), deutscher Archäologe
 Wolfgang Feustel (* 1932), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR

Siehe auch:
 Fäustel